Сергей Николаевич Кузнецов (1900—1984) — советский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Родился 8 марта (19 марта по новому стилю) 1900 года.

В РККА с 1919 года, участник Гражданской войны.

Комбриг (1939), генерал-майор артиллерии (04.06.1940).

До Великой Отечественной войны был начальником артиллерии Одесской группы войск, которая в сентябре 1939 года была переименована в 13-ю армию.

Во время войны командовал артиллерией 9-й армии Южного фронта, в декабре 1941 был начальником артиллерии Калининского фронта, но уже 25 декабря отстранён от должности. После пребывания в резерве с февраля 1942 — начальник артиллерии Северо-Кавказского военного округа. С сентября 1942 был начальником артиллерии 58-й армии. С сентября 1943 — начальник Офицерской штабной школы командующего артиллерией. В июле 1944 года был назначен командующим артиллерией Харьковского военного округа.

С мая 1946 по сентябрь 1958 года преподавал в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. Уволен в запас 30 июня 1960 года.

Умер 27 ноября 1984 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Воинские звания 
 Полковник — 16 декабря 1935;
 Комбриг — 17 мая 1939;
 Генерал-майор артиллерии — 4 июня 1940.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (16.04.1943, 3.11.1944, 15.11.1950)
 орден Отечественной войны 1-й степени (18.11.1944)
 медали, среди которых «XX лет РККА».

Примечания

Литература 
 Пишу исключительно по памяти… Командиры Красной Армии о катастрофе первых дней Великой Отечественной войны: В 2 т. Том 2. / Сост., авт. предисл., коммент. и биогр. очерков С. Л. Чекунов. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. — 560 с.: ил. — ISBN 978-5-91244-208-7, 978-5-91244-209-4 (т. 1). — С.298-299 (выписка из послужного списка).

Ссылки 
 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1900—1984)
 Кузнецов Сергей Николаевич

Участники Гражданской войны в России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище